Por Bligny pode estar à procura de:
Bligny (Aube) - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Aube, na França;
Bligny (Marne) - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Marne, na França;

Desambiguação